Montelhs ist der okzitanische Name folgender Gemeinden in Frankreich:
 Monteils (Aveyron)
 Monteils (Gard)
 Monteils (Tarn-et-Garonne)
 Montels (Ariège)
 Montels (Hérault)
 Montels (Tarn)